Demokracija je lahko:
 demokracija - državna ureditev
 ime več publikacij:
 Demokracija - slovenski politični tednik (1996-danes)
 Demokracija : neodvisen časopis (1989-danes)
 ''Industrijska demokracija (1997-danes)